Het WTA-tennistoernooi van Chicago (officieel Oracle Challenger Series) van 2018 vond plaats van dinsdag 4 tot en met zondag 9 september 2018 in de Amerikaanse stad Chicago. Het was de eerste editie van het toernooi na 1997. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

De Duitse Mona Barthel speelde in beide finales – zij verloor die in het enkelspel, maar in het dubbelspel ging zij met de titel naar huis, samen met de Tsjechische Kristýna Plíšková.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Danielle Collins kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Petra Martić uit Kroatië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Duitse Mona Barthel in twee sets. Martić wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 24.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Kaitlyn Christian en Sabrina Santamaria, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Mona Barthel en Kristýna Plíšková won het toer­nooi. In de op zaterdag 8 september gespeelde finale ver­sloegen zij het eveneens ongeplaatste Amerikaanse koppel Asia Muhammad en Maria Sanchez in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Duitse Barthel had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Plíšková drie.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Française Pauline Parmentier – zij ver­lo­ren meteen hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Chicago 2018
Chicago